Herrarnas spelartrupper i fotboll vid olympiska sommarspelen 2012 bestod av 16 nationer.

Grupp A

Storbritannien
Tränare: Stuart Pearce

Senegal
Tränare: Joseph Koto

Förenade Arabemiraten
Tränare: Mahdi Ali

Uruguay
Tränare: Óscar Tabárez

Grupp B

Gabon
Tränare: Claude Albert Mbourounot

Mexiko
Tränare: Luis Fernando Tena

Sydkorea
Tränare: Hong Myung-Bo

Schweiz
Tränare: Pierluigi Tami

Grupp C

Vitryssland
Tränare: Georgi Kondratiev

Brasilien
Tränare: Mano Menezes

Egypten
Tränare: Hany Ramzy

Nya Zeeland
Tränare:  Neil Emblen

Grupp D

Honduras
Tränare:  Luis Suárez

Japan
Tränare: Takashi Sekizuka

Marocko
Tränare:  Pim Verbeek

Spanien
Tränare: Luis Milla

Referenser

Externa länkar 
 Officiellt schema för matcherna

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2012